Guillemot bezeichnet:

 Guillemot Corporation, französischer Hardwarehersteller
 HMS Guillemot, britisches Kriegsschiff

Guillemot ist der Familienname folgender Personen:
 Agnès Guillemot (1931–2005), französische Filmeditorin
 Antoine Guillemot (1822–1902), französischer Entomologe
 Claude Guillemot (* 1935), französischer Regisseur
 François Guillemot de Villebois (1674–1760), französisch-baltischer Adelsmann und russischer Vizeadmiral
 Gisèle Guillemot (1922–2013), französische Résistance-Kämpferin
 Jean-Pierre Guillemot (* 1950), französischer Radfahrer
 Joseph Guillemot (1899–1975), französischer Leichtathlet
 Marc Guillemot (* 1959), französischer Regattasegler
 Pierre Guillemot (1759–1805), französischer Anführer der Chouannerie
 Yves Guillemot (* 1960), französischer Unternehmer, Chairman und CEO von Ubisoft

Siehe auch:
 Guillemots, britische Indie-Rockband
 Guillemets, spezielle Anführungszeichen
 engl. für Vögel der Gattung Cepphus, in Großbritannien auch Lummen